Il termine Submarine, che in lingua inglese significa sottomarino, può riferirsi a:

Cinema
Femmine del mare (Submarine) – film del 1928 diretto da Frank Capra
Submarine  – film del 2010 diretto da Richard Ayoade

Cucina 
 Submarine sandwich – panino statunitense

Musica
Submarine  – gruppo musicale britannico
The Submarines  – gruppo musicale statunitense
Submarine  – brano musicale di Björk incluso nell'album Medúlla
Submarine – EP di Alex Turner del 2011